Ано́сов () — російське прізвище, утворене від Анос — народної форми канонічного імені Амос. Жіноча форма — Аносова.

Відомі носії 
 Аносов Дмитро Вікторович (* 1936) — радянський і російський математик
 Аносов Іван Павлович (1956) — доктор педагогічних наук,
 Аносов Павло Петрович (* 1797 — † 1851) — російський металург
 Аносов Михайло Дмитрович (* 1946) — голова Кам'янець-Подільської міської Ради (1990—1994) і виконкому (1991—1994). Секретар Кам'янець-Подільської міської ради (від 2006 року). У січні — червні 2008 року — виконувач обов'язків міського голови Кам'янця-Подільського

Аносова 
 Аносова Інна Вікторівна (* 1950) — українська актриса, заслужена артистка України (1995), лауреат Державної премії Республіки Крим (1994)

Див. також 
 Амосов
 Анос — муніципалітет у Франції
Російські прізвища